Чемпионат Сан-Марино по футболу 2019/2020 () — 35-й сезон чемпионата Сан-Марино по футболу. Он начался 20 сентября 2019 года и должен был закончится в мае 2020 года. 16 июня 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Футбольная федерация Сан-Марино отменила проведение турнира. В недоигранном чемпионате не был определён чемпион.

Клубы-участники

Первый этап

Группа A

Группа B

Второй этап

Группа 1

Группа 2

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Сан-Марино на soccerway 

Чемпионаты Сан-Марино по футболу
Сан-Марино
2019 год в Сан-Марино
2020 год в Сан-Марино
Сан-Марино